Adrian Smith – chitarrista britannico
 Adrian Smith –  cestista statunitense, professionista nella NBA
 Adrian Smith – architetto statunitense esponente del neo-futurismo
 Adrian Smith – politico statunitense
 Adrian Smith - statistico britannico e presidente della Royal Society